Foul Play (1920), een Amerikaanse film uit 1920
Foul Play (1977), een Spaanse film uit 1977
Foul Play (1978), een Amerikaanse film uit 1978
Foul Play (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1981